Berthier kan syfta på bland andra:

 Jacques Berthier (1923–1994), fransk kompositör
 Louis Alexandre Berthier (1753–1815), fransk fältmarskalk

Franska efternamn